Фінал Кубка Італії з футболу 1998 — два фінальних матчі розіграшу Кубка Італії сезону 1997—1998, в яких зустрічались «Мілан» і «Лаціо».

Шлях до фіналу

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Перший матч на transfermarkt 
 Повторний матч на transfermarkt 

1998 у футболі
1998 в італійському спорті
Фінали кубка Італії з футболу